Light My Fire – singolo dei The Doors del 1967
Light My Fire – album di Gabor Szabo del 1968
Light My Fire – album dei Baccara del 1978
Light My Fire – album di Eliane Elias del 2011
Light My Fire – singolo di Kotoko del 2011